Saburai ist ein Dorf im Westen des Staates Osttimor. Es  befindet sich im Osten des Sucos Tapo/Memo (Verwaltungsamt Maliana, Gemeinde Bobonaro). Der Ort gehörte bis 2015 noch zum Suco Saburai.

Zur Außenwelt ist Saburai nur über eine Straße nach Westen in Richtung Memo verbunden. Im Ort gibt es außerdem noch einen Hubschrauberlandeplatz für Notfälle und einen medizinischen Notfallposten.

Einzelnachweise 

Ort in Bobonaro (Gemeinde)